Traktat z 3 marca 1918 – traktat Państw Centralnych z Rosją (bardziej znany)
 Traktat z 9 lutego 1918 – traktat Państw Centralnych z Ukrainą